The Face peut renvoyer à :
The Face, magazine culturel britannique paru de 1980 à 2004.
The Face, album de BoA sorti en 2008.
The Face, émission américaine de télé-réalité.